Рэндольф Роберт «Рэнди» Карлайл (; род. 19 апреля 1956, Садбери, Онтарио) — хоккейный тренер. В прошлом — профессиональный хоккеист, защитник. Провёл в НХЛ 17 сезонов. В качестве главного тренера выиграл Кубок Стэнли 2007 с «Анахаймом».

Игровая карьера

Тренерская карьера

Анахайм Дакс 
Рэнди Карлайл стал главным тренером «Анахайма» перед сезоном 2005—2006. Под его руководством «утки» впервые в своей истории выиграли Кубок Стэнли в 2007 году. После победы в финале Карлайл продлил контракт с клубом на один год, а 24 июля 2008 ещё на два.
11 января 2010 победа в матче с «Чикаго Блэкхокс» (3-1) стала для Карлайла 200-й в качестве главного тренера «Анахайма».
14 декабря 2010 Рэнди Карлайл продлил контракт с клубом на один год, до сезона 2011—2012, а 8 августа 2011 ещё на три, но из-за плохих результатов команды по ходу сезона был уволен со своего поста через 4 месяца, 1 декабря.

Торонто Мейпл Лифс 
Карлайл был назначен главным тренером «Торонто» 3 марта 2012 вместо уволенного за неудовлетворительные результаты Рона Уилсона. Он стал 29-м тренером «Мейпл Лифс» в истории и 16-м, кто выступал за команду в качестве игрока. Помимо кандидатуры Карлайла, генеральный менеджер команды Брайан Бурк рассматривал также и кандидатуру Марка Кроуфорда, но сделал выбор в пользу первого. Дебют Карлайла в роли тренера «Торонто» состоялся в матче с «Монреалем».

В сезоне 2013/14 «Торонто» не смог выйти в плей-офф, провалив концовку сезона; но несмотря на это Карлайлу был предложен новый контракт с клубом. 8 мая 2014 года Рэнди Карлайл подписал новый контракт с «Мейпл Лифс», рассчитанный на два года.

6 января 2015 года был уволен с поста главного тренера «Торонто».

Возвращение в Анахайм 
14 июня 2016 года был назначен на пост главного тренера «Анахайм Дакс», который он тренировал с 2005 по 2011 годы и завоёвывал Кубок Стэнли в 2007 году.

В 2017 году вместе с командой дошёл до Финала Западной конференции, где «Анахайм Дакс» в 6 матчах уступили «Нэшвиллу».

В 2018 году в первом раунде уступили «Сан-Хосе Шаркс» не выиграв ни одной игры в серии.

В сезоне 2018/2019 из-за неудовлетворительных результатов был уволен с поста главного тренера «Анахайм Дакс». Его пост занял генеральный менеджер Боб Мюррей.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

В качестве тренера

Награды 
 Джеймс Норрис Трофи — приз лучшему защитнику, «Питтсбург Пингвинз», 1981.

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Анахайм Дакс»
Тренеры «Торонто Мейпл Лифс»
Тренеры — обладатели Кубка Стэнли